Ariclenes da Silva Ferreira – calciatore brasiliano naturalizzato russo
 Djavan da Silva Ferreira – calciatore brasiliano
 Edílson da Silva Ferreira – ex calciatore brasiliano
 Eusébio da Silva Ferreira, noto come Eusebio – calciatore portoghese
 Evander da Silva Ferreira – calciatore brasiliano
 Hélder Maurílio da Silva Ferreira – calciatore brasiliano
 Luis Pedro da Silva Ferreira – calciatore olandese
 Lucimar da Silva Ferreira, noto come Lucio – ex calciatore brasiliano